Kiev kan avse:

 Kiev – huvudstaden i Ukraina
 Kiev Zjuljany flygplats – en internationell flygplats men betjänar främst inrikesflyg
 Kievs tunnelbana –  ett tunnelbanesystem i den ukrainska huvudstaden Kiev
 Kievrus – ett medeltida rike i Östeuropa 882–1300
 Kiev oblast – ett administrativt område i Ukraina 1932–
 Guvernementet Kiev – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland 1796–1917
 Kiev-klass – en rysk fartygsklass av hangarfartyg.
 Kiev (hangarfartyg) – första fartyget i ovan nämna fartygsklass.
 2171 Kiev – en asteroid
 Slaget vid Kiev (1941) – det tyska namnet för operationen som resulterade i en stor inringning av sovjetiska trupper i närheten av Kiev under andra världskriget
 Cirkus Kiev – ett humorprogram som sänds i Sveriges Radio P3 och Yle Radio X3M
 Kiev-Mohyla-akademin – Ukrainas äldsta universitet
 Kievs universitet – ett universitet i Kiev, Ukraina